Irwin je lahko:

 Irwin, priimek več znanih ljudi
 Irwin, slovenska umetniška skupina
 ime več krajev v ZDA
 Irwin (Idaho)
 Irwin (Illinois)
 Irwin (Iowa)
 Irwin (Kalifornien)
 Irwin (Ohio)
 Irwin (Pennsylvania)
 Irwin (South Carolina)